.ne — национальный домен верхнего уровня для Нигера.

.ne иногда используется как домен второго уровня в пределах других доменов с кодом страны, в которых регистраторы могут регистрировать домены второго уровня в форме .ne.xx, где xx — национальный домен верхнего уровня. Двумя примерами являются Япония (.ne.jp) и Южная Корея (.ne.kr). Некоторые другие национальные домены верхнего уровня вместо этого используют «net».

Minecraft использовал  сокращение URL redsto.ne на этом домене.

Примечания 

ne
1996 год в Нигере
Появились в XX веке в Нигере